Il re degli ignoranti ( или «Король глупцов») — студийный альбом итальянского певца и актёра Адриано Челентано, выпущенный в 1991 году лейблом Clan Celentano. В том же году певец написал и выпустил одноименную книгу. Песни «Fuoco» и «Cammino» были также выпущены в качестве сингла.

В 2002 году альбом был переиздан на компакт-диске.

Об альбоме 
Il re degli ignoranti открывает новый этап в музыкальной карьере Челентано — здесь певец пробует себя в новых музыкальных стилях, прибегает к использованию компьютерных технологий обработки музыки. Пластинка была выпущена спустя четыре года с момента выхода предыдущего студийного альбома певца — La pubblica ottusità. Диск содержит как ранее не опубликованные композиции, так и ремейки уже издававшихся песен (например, ремейк композиции «Cammino» из альбома Atmosfera 1983 года). Всего в альбоме десять треков. В записи альбома в качестве бэк-вокалистов принимали участие дети Челентано — сын Джакомо, дочь Розита и дочь Розалинда.

В качестве презентации новой пластинки 5 ноября 1991 года на итальянском канале RAI вышла телепередача La Notte Rock (), в которой артист отвечал на вопросы молодых людей, приехавших в студию из Милана и его пригородов. В 1994 году эта программа была показана с русским переводом на российском телеканале РТР.

Художественные особенности 
В композициях альбома используются звуковые эффекты — в начале восьмого трека, «Fuoco», слышен эффект переключения телевизора с канала на канал, а в начале песни «La terza guerra mondiale» слышны шаги, а в конце — шум поезда. Песня «Letto di foglie» — это итальянская версия композиции «You can be happy» из альбома Tecadisk 1977 года. Четвёртый трек, «Preludio imperiale», является не самостоятельной песней, а фортепианным проигрышем. Диск также содержит композицию о Третьей мировой войне («La terza guerra mondiale»), которую впоследствии многие критики называли «экологически чистым порно», так как фоном используются звуки стонущей женщины.

Песня «L’uomo di Bagdad il cow-boy e lo zar» — это обновлённая версия композиции «Napoleone il Cow Boy e lo Zar», где в названии слово «Наполеон» было заменено на «Человек из Багдада» (то есть, в связи с обстановкой в мире того периода образ французского императора был заменён на образ Саддама Хусейна). Аранжировка также заменена на более современную.

Титульная композиция, «Il re degli ignoranti», существует в двух вариантах. Первая версия была издана на официальном компакт-диске с альбомом. Вторая версия звучит в одноименном музыкальном клипе — в ней используется немного другая аранжировка, и продолжительность у этой версии больше.

Достаточно оригинальное название альбома закрепилось за исполнителем в качестве очередного прозвища, наряду с «Molleggiato» (). Сам Челентано прокомментировал это так:
Почему я окрестил себя «королём невежд»? Наверное, потому, что жизнь становится всё сложнее, и люди начинают мыслить всё более изощрённо и тонко. В такой ситуации откровений нужно ждать от простых людей — от прохожего, который, возможно, даже и читать толком не умеет. Мой вам совет: дорожите своим невежеством и делитесь им с теми, кто слишком поднаторел в вопросах экономики и культуры.

Коммерческий успех 
Альбом занял третье место среди наиболее продаваемых пластинок 1991 года. По информации газеты Corriere della Sera, альбом вышел в количестве 500 000 копий и 100 000 переизданных экземпляров по состоянию на 2007 год.

Список композиций

Создатели альбома 
 Адриано Челентано — вокалист, продюсер, аранжировщик.
 Джакомо Челентано, Розита Челентано, Розалинда Челентано — бэк-вокал.
 Паола Клиппи (), Анжела Паризи () — бэк-вокал.
 Бесси Бори (), Вивиана Коррьери () — бэк-вокал.
 Давид Романи (), Энрико Ла Фалче (), Лука Черсосимо () — аранжировки.

Издания

Примечания

Ссылки 

 
  
 
 
 Официальный сайт Адриано Челентано
 Фан-клуб — русские страницы

Альбомы Адриано Челентано
Альбомы Италии
Поп-альбомы